Grijsborsttwijgtimalia
 Palawantwijgtimalia
 Roodkaptwijgtimalia
 Schubkruintwijgtimalia
 Snortwijgtimalia
 Zwartkaptwijgtimalia